Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Larisa Neiland /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (semifinali)

 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (quarti di finale)
 Mercedes Paz /  Brenda Schultz (primo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1994